Эшмор () — английская фамилия. Известные носители:
 Эшмор, Алан — британский велогонщик, серебряный медалист дорожного чемпионата Национального союза велосипедистов (1952).
 Эшмор, Аарон (род. 1979) — канадский актёр.
  (1916—1998) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за редакционный комментарий (1958).
 Эшмор, Джамиль (род. 1933) — американский гимнаст, чемпион Панамериканских игр в упражнениях на кольцах и в командном разряде (1959, 1963).
  (род. 1986) — британский футболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клуба «Ференцварош».
  (1819—1871) — американский политик, член Палаты представителей (1859—1860).
  (род. 1948) — британский биофизик, президент Физиологического общества (2012—2014), член Королевского общества (с 1996).
  (род. 1969) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1991) — игрок в австралийский футбол, финалистка Женской австралийской футбольной лиги в составе клуба «Брисбен» (2017, 2018).
  (1893—1974) — британский военный моряк, командующий Резервным флотом Королевского ВМФ (1945—1947), отец Эдварда и Питера Эшморов.
  (1899—1948) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1961) — британский военный деятель, военный секретарь Британской армии и начальник Шотландского командования (2015—2017).
  (1921—2002) — британский военный моряк, начальник штаба Западного флота Королевского ВМФ (1967—1969) и Объединённых ВМС Южной Европы (1970—1972), сын Лесли Эшмора, брат Эдварда Эшмора.
 Эшмор, Пол — британский гребец, бронзовый медалист чемпионата Великобритании в парных четвёрках (2005).
  (1904—1989) — американский политик, член Палаты представителей (1953—1969).
 Эшмор, Томас (род. 1996) — австралийский спортивный стрелок, чемпион Океании в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м в командном разряде (2019).
 Эшмор, Фрэнк — австралийский автогонщик, серебряный медалист чемпионата Австралии в классе «суперседан» (1978).
 Эшмор, Шон (род. 1979) — канадский актёр.
  (1919—2016) — британский военный моряк, Первый морской лорд и начальник штаба ВМФ (1974—1977), и. о. начальника штаба обороны (1977), сын Лесли Эшмора, брат Питера Эшмора.
 Эшмор, Элизабет (1895—1972) — британский политик, мэр боро Болтон (1958—1959).